Жылыойский район (; от  — тёплая балка) — район на юго-востоке Атырауской области Казахстана. Административный центр — город Кульсары.

География 
Территория района составляет 29,4 тыс. км². Район расположен на северо-восточном побережье Каспийского моря. Рельеф территории — равнинный. Западную часть района занимает Прикаспийская низменность, восточную — плато Устюрт. В северной части располагаются солончаки, в южной — пески Каракумов. Абсолютные высоты варьируются от 26 до 221 м; самая высокая точка — гора Желтау. По территории Жылыойского района протекает река Эмба. Также присутствует некоторое количество небольших солёных озёр и пересыхающих летом рек. Район богат полезными ископаемыми, среди них нефть и газ, месторождения которых связаны с соляными куполами (диапирами). В районе находится Тенгизское месторождение — одно из богатейших в мире.

Зима относительно тёплая, лето жаркое. Средняя температура января −9°С, июля 26°С. Среднегодовое количество осадков 140—150 мм. Почвы серозёмные и солончаковые, также распространены такыры. Преобладающие растения — ковыль и полынь и др. Фауна района — волк, лисица, сайгак, кабан; по берегам рек и озёр — утка, гусь и другие водные птицы.

История 

Район образован в 1928 году под наименованием Жилокосинский район. В 1963 году переименован в Эмбинский район. Современное название — с 7 октября 1993 года.

Население 
Национальный состав (на начало 2019 года):
 казахи — 81 616 чел. (98,38 %)
 русские — 641 чел. (0,77 %)
 татары — 189 чел. (0,23 %)
 узбеки — 150 чел. (0.18 %)
 каракалпаки — 131 чел. (0,16 %)
 другие — 235 чел. (0,28 %)
 Всего — 82 962 чел. (100,00 %)

Административно-территориальное деление 
Административно-территориальное деление района:

Основное население посёлков Сарыкамыс и Каратон было переселено в посёлки Жана Каратон и в город Кульсары. Переселение было осуществлено согласно постановлению Правительства Республики Казахстан из-за резкого ухудшения экологической ситуации в результате аварий и плановых выбросов завода Тенгизшевройл на месторождении «Тенгиз».

Хозяйственная деятельность 
Жылыойский район — самый крупный нефтяной район в Казахстане, насчитывающий свыше 40 месторождений нефти общими запасами 2,5 млрд т. Первая нефть была получена в 1899 году из скважины № 7 на месторождении Карашунгыл. Однако бурное развитие нефтяной промышленности началось в 1935 году с разработки месторождения Косшагыл. Работают нефтеперерабатывающие предприятие «Кулсарынефть», Тенгизский нефтегазоперерабатывающий завод.

Другое базовое направление в хозяйственной деятельности — животноводство, а именно верблюдоводство и каракулеводство.

Достопримечательности 
На территории района расположен ряд древних археологических памятников. Например, Бекбике, или Аралтобе, где найдены захоронение с останками одного из вождей Сарматов (II—IV вв. до н. э.) в золотом одеянии, или захоронение Ушкан, или мечеть Шерлигул.

Примечания 

 
Районы, образованные в 1928 году
Появились в 1928 году в Казахстане